Carlos Torres – astronomo cileno
 Carlos Torres – giocatore di baseball statunitense
 Carlos Torres – pilota automobilistico portoghese 
 Carlos Torres – tennista spagnolo 
 Carlos Alberto Torres –  allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano 
 Carlos Manuel Torres – arbitro paraguaiano
 Carlos Torres Garcés – allenatore di calcio ed ex calciatore ecuadoriano
 Carlos Torres – personaggio di Grey's Anatomy